El nombre de Domingo Fernández puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Domingo Fernández Navarrete (1618-1689), sacerdote español.
 Domingo Fernández Vinjoy (1828-1897), religioso y filántropo español.
 Domingo Fernández Concha (1838-1910), empresario y político chileno.
 Domingo Fernández Puelma (1841-1899), médico y político chileno.
 Carlos Domingo Fernández (1873-1915), militar argentino.
 Domingo Fernández Medrano (1901–1978), arqueólogo español.
 Domingo Fernández Agis (n. 1957), filósofo español.